Brozowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Brozowski (1823–1905), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Brzozowski
 Brosowski